Kaili steht für:

 Kaili, ein Dialektkontinuum das in Teilen Indonesiens gesprochen wird
 Kaili (Stadt), eine Stadt in der chinesischen Provinz Guizhou
 Kaili (Automarke), eine Automobilmarke des Unternehmens FAW-Volkswagen
 eine fiktive Gottheit aus dem Film Hi-Hi-Hilfe! von 1965

Kaili ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Kaili (* 1978), griechische Politikerin, MdEP